Výraz Hoyos má vícero významů:

Geografické objekty
 Hoyos (Cáceres), obec ve španělském regionu Extremadura, provincie Cáceres
 Hoyos del Espino, obec ve španělském regionu Kastilie a León, provincie Ávila
 Hoyos (Cantabria), místní část obce Valdeolea v regionu Kantábrie
 San Martín de Hoyos, místní část obce Valdeolea v regionu Kantábrie
 Los Hoyos místo ve státě Sonora, Mexiko

Budovy
 Zámek Hoyos (Horn) v Dolních Rakousích
 Zámek Hoyos, v obci Gutenstein v Dolních Rakousích
 palác Hoyos (Rennweg), palác ve 3. vídeňském městském okresu
 palác Hoyos-Sprinzenstein, palác ve 4. vídeňském městském okresu
 palác Hoyos (Ringstraße), někdejší palác v 1. vídeňském městském okresu
 Vila Hoyos, Haus Eichenhügel, v Pörtschachu, v Korutanech

 Příjmení
 španělsko-rakouský šlechtický rod, viz Hoyosové
 Alexander Hoyos (1876–1937), rakousko-uherský diplomat
 Ana Mercedes Hoyos (1942–2014), kolumbijská malířka a sochařka
 Antonius Salamanca-Hoyos (též: Anton von Hoyos; * kolem roku 1506, † 1551), biskup gurský
 Bernardo de Hoyos (1711–1735), španělský duchovní a mystik
 Carl Graf Hoyos (1923–2012), německý psycholog
 Cristina Hoyosová (* 1946), španělská tanečnice a choreografka
 Darío Castrillón Hoyos (1929–2018), kuriální kardinál římskokatolické církve, papežský kandidát v roce 2005
 Douglas Hoyos (* 1990), spolkový předseda hnutí JUNOS – Junge Liberale NEOS
 Emmanuel Joseph Hoyos 
 Ernst Karl von Hoyos-Sprinzenstein (1830–1903), rakouský šlechtic, čestný občan města Vídně
 Ernst Karl Heinrich Hoyos-Sprinzenstein (1896–1940), rakouský šlechtic, velkostatkář a cestovatel
 Hans Hoyos-Sprinzenstein (1923–2010), rakouský šlechtic a velkostatkář
 Jan Baltazar z Hoyos († 1627), rakouský šlechtic
 Jan Baltazar II. z Hoyos († 1681), rakouský šlechtic
 Johann Ernst Hoyos-Sprinzenstein (1779–1849), rakouský přídvoří, statkář a voják
 Juan z Hoyos (kolem roku 1480–1561), španělsko-rakouský šlechtic
 Juan López de Hoyos (1511–1583), španělský humanista
 Ladislas de Hoyos (1939–2011), francouzský novinář a hlasatel
 Leonardo Hoyos 
 Ricardo Hoyos (* 1995), kanadský herec
 Ricardo Martínez de Hoyos (* 1918), mexický umělec
 Rudolf Hoyos-Sprinzenstein (1884–1972), rakouský šlechtic a velkostatkář
 Teresa Hoyosová (1918–2010), španělská komunistka

Literatura
 Hoyos, román pro mládež od Louise Sachara

Viz též:
 Hoyosova mise